Zener ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence Melvin Zener (1905–1993), US-amerikanischer Physiker und Elektrotechniker
 Karl Zener (1903–1964), US-amerikanischer Psychologe

Siehe auch:
 Zenerbarriere
 Zenerdiode
 Zener-Effekt
 Zener-Körper
 Zener-Modell
 Zener-Preis
 Zehner
 Zenner
 Sener